Šišinec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lekenik, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 65 stanovnika te 29 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji